Михаи́л Ви́кторович Фистуль (р. 1959) — советский и российский физик, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры теоретической физики Рурского Университета (Германия).

Краткая хронология жизни и деятельности 
Родился в семье физика Виктора Ильича Фистуля и Анны Давидовны Фистуль (род. 1926).
 1982 — Резонансное туннелирование сверхпроводящих пар в джозефсоновских контактах с полупроводниковой прослойкой. 1987 — Прыжковая проводимость в тонких аморфных полупроводниковых плёнках.
 1992 — Критический ток джозефсоновских контактов (слоистых сверхпроводников) с вихрями Абрикосова.
 2003 — Макроскопические квантовые эффекты джозефсоновских вихрей и пар вихрь-антивихрь.
 2008 — Макроскопическая кулоновская блокада в решетках джозефсоновских контактов.
 2003 — Режим «супер-изолятора».
 2010—2012 — фототок в графеновых наноструктурах.
 2011 — Переход металл-изолятор в нанокристаллическом графене.

Исполнитель международных грантов 
 1989—1991 — Грант АН СССР «Высокотемпературная сверхпроводимость».
 1991—1997 — Superconducting MIDWEST Consortium (Пардью Университет, США).
 1999—2000 — Проект: Investigation of macroscopic quantum states of Josephson fluxons (Германия).
 2000—2003 — Европейский проект «LOCNET» (Localization by nonlinearity and spatial discreteness, and energy transfer, in crystals, biomolecules and Josephson arrays).
 2004—2009 — European Science Foundation-Network AQDJJ: Arrays of Quantum Dots and Josephson Junctions.

Приглашённый исследователь 
 «Теоретические исследования физических принципов квантовой синхронизации в системе взаимодействующих Джозефсоновских контактов» (НИТУ «МИСиС», грант МИНОБР 2012—2013 г.) (совместно с кафедрой ТФиНТ, проф. С. И. Мухин) 
 Исполнитель гранта «Сверхпроводящие метаматериалы» (проф. А.В. Устинов, НИТУ «МИСиС», грант МИНОБР 2011—2013) 
 Ведущий исполнитель гранта по программе «Графен» (2011—2016, Германия) 
 Организатор международной конференции: QEAN Workshop «Квантовые эффекты в системах нанокристаллов», Центр им. Лоренца, Лейден (2007, Голландия)
 Ведущий исполнитель гранта по программе «Магнитные системы: спиновые структуры и спиновый транспорт» (2004—2010, Германия)

Научное признание 
 премия Ленинского комсомола (1986) — за работу «Сверхпроводимость слоисто-неоднородных систем и композитных материалов»
 стипендия имени Гумбольдта (Германия; 1998—1999). 
 DAAD Профессор в области «нанотехнологии» (2002—2004)
 Меркатор Профессор (Германия; 2004—2005)

Научные интересы 
Макроскопические квантовые эффекты в сверхпроводящих джозефсоновских системах, квантовые компьютеры на основе сверхпроводящих систем, сверхпроводящие метаматериалы, физика «графеновых наноструктур», квантовые эффекты в нанокристаллических системах, транспорт в низко-размерных системах в присутствии микроволнового излучения.

Ссылки
 Михаил Викторович Фистуль на Портале науки МИСиС.

Учёные МИСиС
Выпускники МИСиСа
Кандидаты физико-математических наук